Ю́ргенс () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Юргенс, Андреа (1967—2017) — немецкая певица.
 Юргенс, Дарья Георгиевна (род. 1968) — российская актриса театра и кино.
 Юргенс, Игорь Юрьевич (род. 1952) — российский общественный деятель, менеджер.
 Юргенс, Йохан (род. 1985) — немецкий актер театра и кино.
 Юргенс, Карл Генрих (1801—1860) — немецкий пастор, писатель и политический деятель.
 Юргенс, Керстин (более известна под фамилией Шимковяк; род. 1977) — немецкая скелетонистка, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года.
 Юргенс, Константин Андреевич (1845—1893) — писатель, сотрудник издания «St. Petersburger Zeitung».
 Юргенс, Курд (1915—1982) — австрийский актёр.
 Юргенс, Наталья Никитична (1932—2014) — актриса Мариупольского драматического театра.
 
 Юргенс, Удо (1934—2014) — австрийский композитор и исполнитель популярной музыки.
 Юргенс, Эммануил Густавович (1827—1880) — русский архитектор.

Примечания